Kozák nebo kozak může mít více významů:

etnikum
 Kozáci – etnikum jihu východoslovanské oblasti, také specifická vojenská jízdní jednotka

v biologii
 kozák (Leccinum) – skupina stopkovýtrusných hub z rodu Leccinum
 kozák barvoměnný – Leccinum variicolor
 kozák bílý – Leccinum holopus
 kozák březový – Leccinum scabrum
 kozák dubový – Leccinum crocipodium
 kozák habrový – Leccinum carpini
 kozák kapucínek – Leccinum melaneum
 kozák šedozelený – Leccinum thalassinum
 kozák topolový – Leccinum duriusculum

příjmení osob
 Kozák (příjmení) – příjmení více osobností

v geografii
 Kozák (Slavkovský les) – vrch ve Slavkovském lese 

 Vojenská technika
 Kozak (obrněné vozidlo) – rodina ukrajinských lehkých obrněných vozidel

jiný význam
 v minulosti také označení pasáka koz
 chroust obecný, slangové označení

Odkazy

Reference

Související články 
 Kozáček

Externí odkazy